аль-Албани () — нисба, указывающая на происхождение из Албании.
 Шуайб аль-Албани аль-Арнаут (1928—2016) — исламский богослов, сирийский исследователь хадисов (мухаддис).
 Насируддин аль-Албани (1914—1999) — исламский богослов, хадисовед, автор множества книг по различным исламским дисциплинам. См. также 
 Албани (значения)
 Альбани